Desa Kambingan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kambingan (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 112,55), Jawa Timur, 
 Desa Kambingan (administrativ by i Indonesien, lat -8,01, long 112,70), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar